Ла Вердоса има више значења:

 Ла Вердоса (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вердоса (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику